La bataille de Mulhouse peut faire référence à :
 la bataille de Mulhouse (1674), le 29 décembre, pendant la Guerre de Hollande ; 
 la Bataille de Mulhouse (1914), éphémère victoire française lors de la bataille des frontières, au début de la Première Guerre mondiale.